Egyenlítői tartomány, a Kongói Demokratikus Köztársaság tartománya a 2006-os alkotmány 2015-ös hatályba lépése előtt.
Egyenlítői tartomány, a Kongói Demokratikus Köztársaság tartománya a 2006-os alkotmány 2015-ös hatályba lépése után.